Laredo (Cantàbria), un municipi de la comunitat autònoma de Cantàbria.
 Laredo (Missouri), una població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Laredo (Texas), una ciutat dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Laredo Ranchettes, una concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas.
 Nuevo Laredo, una ciutat i municipi de l'estat mexicà de Tamaulipas.
 Club Deportivo Laredo, un club de futbol de la localitat de Laredo (Cantàbria).